Hippolyte (en grec ancien , « qui délie les chevaux ») est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie grecque 
 Hippolyte, un Géant.
 Hippolyte l'Amazone, fille d'Arès, une des Amazones.
 Hippolyte fils de Thésée, aimé de Phèdre.

Antiquité 
 Hippolyte de Thèbes, chroniqueur byzantin () ;

Saints chrétiens 
 Hippolyte, un tribun romain martyrisé vers 258.
 Hippolyte de Porto (mort en 225), évêque de Porto (sans doute Aden en Arabie), martyr par noyade ; célébré le 22 août.
 Hippolyte de Rome (170-235), théologien et  antipape du  ; célébré le 13 août, le plus célèbre.
 Hippolyte d'Antioche (), prêtre d'Antioche, martyr égorgé sous Dèce ; célébré le 30 janvier.
 Hippolyte de Belley (mort vers 769), évêque de Belley dans le Bugey ; célébré le 20 novembre.

Prénom et pseudonyme 
 
Hippolyte est un prénom notamment porté par :
 Hippolyte (1976-), auteur de bande dessinée français ;
 Hippolyte d'Albis (1973-  ), économiste universitaire français ;
 Hippolyte Anglade (1800-1881), propriétaire et homme politique français ;
 Hippolyte Barascud (1819-1899), homme politique français ;
 Hippolyte Bayard (1801-1887), inventeur français ;
 Hippolyte Bernheim (1840-1919), professeur de médecine et neurologue français ;
  ;
  ;
 Hippolyte Carnot (1801-1888), homme politique français ;
 Hippolyte Caurant (1839-1923), homme politique français ;
 Hippolyte Charles (1773-1837), capitaine de hussards français ;
 Hippolyte Coste (1858-1924), curé et un botaniste français ;
 Hippolyte d'Este (1509-1572), cardinal italien ;
 Hippolyte Fauche (1797-1869), indianiste et traducteur français ;
 Hippolyte Fizeau (1819-1896), physicien et astronome français ;
 Hippolyte Flandrin (1809-1864), peintre français ;
 Hippolyte Fontaine (1833-1910), industriel français ; 
 Hippolyte Girardot (1955-), acteur, scénariste et réalisateur français ; 
 Hippolyte Hentgen (1977 et 1980), duo d’artistes françaises composé de Gaëlle Hippolyte (1977-  ) Lina Hentgen (1980-  ) ;
 Hippolyte Jouvin (1825-1889), photographe français ;
 Hippolyte Kuwasseg (1843-1904), légionnaire français, héros de la campagne du Mexique ;
 Hippolyte de La Morvonnais (1802-1853), homme de lettres français ;
 Hippolyte Lazerges (1817-1887), peintre orientaliste et compositeur français ;
 Hippolyte Le Bas (1782-1867), architecte français, professeur d'histoire et de théorie de l'art ;
 Hippolyte Lecomte (1781-1857), peintre d'histoire français ;
 Hippolyte Lefèbvre (1863-1935), sculpteur et médailleur français ;
  ;
 Hippolyte Maindron (1801-1884), sculpteur français ;
 Hippolyte Moreau (1832-1926), sculpteur français ;
 Hippolyte Morestin (1869-1919), médecin français, professeur agrégé d'anatomie ; 
 Hippolyte Panhard (1870-1957), fils de René Panhard ;
Hippolyte Petitjean (1854-1929), peintre pointilliste ;
 Hippolyte Pixii (1808-1835), fabricant d'instruments scientifiques ;
 Hippolyte Pradelles (1824-1913), artiste peintre paysagiste français ;
 Hippolyte Prévost (1808-1873), auteur d'une méthode de sténographie ; 
 Hippolyte Rodrigues (1812-1898), agent de change, un homme de lettres et un historien des religions français ;
 Hippolyte Rolin (1804-1888), avocat et homme politique belge ;
 Hippolyte Royet (1788-1853), négociant et homme politique français ;
 Hippolyte Taine (1828-1893), philosophe et historien français ; 
 Hippolyte d'Ursel (1850-1937), homme politique catholique belge ;
 Hippolyte Worms (1889-1962), banquier et armateur français, fondateur de la banque Worms ;
 Hippolyte Wouters (1934- ), avocat belge, auteur de pièces de théâtre.
 Louise-Hippolyte de Monaco (1697-1731), princesse de Monaco.

 Patronyme 

 Dominique Hippolyte (1889-1967), poète et dramaturge haïtien ;
 Gaëlle Hippolyte (1977-), l'une des artistes du duo ;
 Ralph Hippolyte (1949-  ), ancien athlète (lancer du poids et volley-ball).

 Toponyme 

 

 Œuvres et fictions 
  Hippolyte, tragédie grecque d'Euripide (428 av. J.-C.).
 Hippolyte ou Phèdre, tragédie romaine de Sénèque ().
 Les Amours d'Hippolyte, du poète baroque français Philippe Desportes (1573).
 Hippolyte, tragédie française de Robert Garnier (1573).
 Hippolyte, tragédie tournée de Sénèque, traduction française adaptée de la pièce de Sénèque par Jean Yeuwain (1591).
 Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau (1733).
 Les Femmes damnées (Delphine et Hippolyte), poème en alexandrins de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du mal.
 Hippolyte, un personnage fictif, cousin de Casimir, dans l'émission l'Île aux enfants.
 Hippolyte Kurtzman ou Sadoman, personnage de la Flander's Company.
 Hippolyte Calys, personnage des Aventures de Tintin.
 Hippolyte Bolivar, personnage des Aventures de Tintin.
 Hippolyte Bergamotte, personnage des Aventures de Tintin.

 Nom commun 
 Hippolyte', un genre de crevette de la famille Hippolytidae''.

Homonymie de prénom